Astronomia: Constel·lació dels Peixos, nom científic de la constel·lació dels peixos 
 Astrologia: Pisces (astrologia), signe del Zodíac occidental 
 Biologia: peix, tàxon antic per als peixos
 Cinema: Pisces (pel·lícula), pel·lícula coreana del 2000